Perwomajśkyj (obwód charkowski)
 Perwomajśkyj (obwód doniecki)

Zobacz też 
 Pierwomajskij
 Pierwomajsk